Eldridge bezeichnet:

 ein Schiff der US-Marine, siehe USS Eldridge (DE-173)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eldridge (Alabama), im Walker County
 Eldridge (Florida), im Volusia County
 Eldridge (Illinois), im Kankakee County
 Eldridge (Iowa), im Scott County
 Eldridge (Kalifornien), im Sonoma County
 Eldridge (Kentucky), im Elliott County
 Eldridge (Maryland), im Frederick County
 Eldridge (Mississippi), im Bolivar County
 Eldridge (Missouri), im Laclede County
 Eldridge (Montana), im Gallatin County – nicht mehr existent
 Eldridge (North Dakota), im Stutsman County
 Eldridge (Texas), im Colorado County
 Eldridge Hill (New Jersey)
 Eldridge Mill (Virginia)
 Eldridge Park (New Jersey)

Personen:
 Craig Eldridge, kanadischer Schauspieler
 Edward Henry Eldridge († 2010), US-amerikanischer Flug- und Elektroingenieur
 Ernest Eldridge (1897–1937), britischer Automobilrennfahrer
 Florence Eldridge (1901–1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Jim Eldridge (* 1944), britischer Autor
 
 John Eldridge (1898–1985), britischer Generalleutnant 
 Mark D. B. Eldridge (1992 promoviert), australischer Zoologe
 Peter Eldridge (* um 1962), US-amerikanischer Jazzsänger
 Roy Eldridge  (1911–1989), US-amerikanischer Jazztrompeter

im NRHP gelistete Objekte:
 Eldridge Avenue Historic District, in Bellingham, Washington, ID-Nr. 79002566
 Eldridge Building, in Spokane, Washington, ID-Nr. 92001588
 Eldridge Homesite and Mansion, in Bellingham, Washington, ID-Nr. 83003357
 Eldridge House, in Taunton, Massachusetts, ID-Nr. 84002114
 Eldridge House Hotel, in Lawrence, Kansas, ID-Nr. 86003278
 Eldridge Street Synagogue, in New York, New York, ID-Nr. 80002687
 Eldridge Turn-Halle, in Eldridge, Iowa, ID-Nr. 87000032
 Eldridge-Higgins Building, in Coshocton, Ohio, ID-Nr. 98001012

Sonstiges:
 Eldridge Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika
 Eldridge Peak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Eldredge
 Aldridge